

Niemcy 
 Rosengarten – dzielnica Frankfurtu nad Odrą  
 Rosengarten – dzielnica Garz  
 Rosengarten – dzielnica Lampertheim  
 Rosengarten – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg  
 Rosengarten – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall

Inne 
 Rosengarten – masyw górski w Południowym Tyrolu we Włoszech